Ресава може да се отнася за:

 Ресава, река в Източна Сърбия, най-големия десен приток на Велика Морава;
 Ресава, регион по река Ресава;
 Ресава, село в Северна Македония, община Кавадарци.

Вижте също 
 Ресавска книжовна школа.